
381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации. Полк находится в составе 150-й мотострелковой дивизии.

Условное наименование — Войсковая часть № 24390 (в/ч 24390). Сокращённое наименование — 381 гв. ап. 

Дислоцируется возле хутора Кузьминка в Ростовской области.

История 
Первоначально формирование именовалось как противотанковый артиллерийский полк (птап) 5-й истребительной бригады. Затем он был преобразован 20 июня 1943 года в гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк (гв. иптап) 1-й гвардейской истребительной бригады (1 гв. ибр). Затем гв. иптап 1-й гв. ибр преобразован в 283-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк (283 гв. иптап).

После войны был переформирован в 283-й гвардейский самоходный артиллерийский полк и вошёл в состав 35-й мотострелковой дивизии. Дислоцировался полк к моменту вывода из ГДР в Олимпишесдорф (Olympisches Dorf) в г. Берлин (ГДР). Вооружение и военная техника состояли из 54 2С3, 18 Град, 5 ПРП-3, 3 1В18, 1 1В19, 2 Р-145БМ, Р-156БТР.

1 декабря 2017 года полк был возрождён в составе 150-й мотострелковой дивизии.

19 декабря 2017 года полку торжественно вручено боевое знамя в присутствии заместителя командующего Южного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Гурулева. Началась церемония с символического крепления полотнища Боевого знамени к древку. Этот возрожденный старинный обычай олицетворяет связь всех военнослужащих воинской части от командира до солдата. В креплении полотнища участвовали по одному военнослужащему каждого воинского звания, при этом каждый из них забил в древко по одному знаменному гвоздю. После торжественного крепления полотнища командир полка передал Боевое знамя знаменщику. Знаменщик продемонстрировал всем присутствующим обе стороны полотнища. Также Боевое знамя было освящено православным священнослужителем.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Артиллерийские формирования СССР
Артиллерийские полки Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, созданные в 2017 году